Nunarput utoqqarsuanngoravit (groenlandés: Tú, nuestra vieja tierra) es el himno de Groenlandia, nación constituyente del Reino de Dinamarca, oficialmente desde el año 1916. Henrik Lund lo escribió, y Jonathan Petersen compuso la melodía. Desde 1979, "Nuna asiilasooq" (La Tierra de gran longitud), un himno étnico utilizado por el pueblo autónomo Kalaallit, también ha sido reconocido oficialmente por el gobierno.

Letra

Referencias

Enlaces externos 

 MIDI y música escrita

Himnos nacionales de territorios dependientes
Símbolos de Groenlandia
Música de Groenlandia
Composiciones en mi bemol mayor